Франце Попит (, партизанский псевдоним Йокл, ) (2 ноября 1921 года, Врхника, Королевство сербов, хорватов и словенцев — 25 января 2013 года, Республика Словения) — югославский политический, общественный, профсоюзный и военный деятель словенского происхождения. Председатель Президиума Социалистической республики Словения (1984—1988), Председатель Президиума ЦК Союза коммунистов Словении (1969—1982). Участник Народно-освободительной войны. Герой Социалистического труда СФРЮ.

Биография 
Родился 2 ноября 1921 года в городе Врхника. В 1936 году вступил в , а летом 1940 года, будучи учеником гимназии — в КПЮ.

Активно принимал участие в Народно-освободительной борьбе, будучи секретарём окружного комитета КПЮ, инструктором ЦК Коммунистической партии Словении и комиссаром оперативной зоны.

После войны перешёл на управленческую работу, занимал посты Генерального секретаря Президиума Правительства Народной республики Словения, министра лесного хозяйства НР Словении, члена республиканского Исполнительного веча, секретаря по труду , секретаря ЦК СК Словении в Крани и Любляне.

С 1963 по 1966 года занимал пост Председателя республиканского веча  и члена Центрального веча Союза синдикатов Югославии, после чего был переведён на партийную работу, став секретарём Исполнительного комитета ЦК СК Словении.

Входил в состав комиссии под председательством Крсте Црвенковски, которая после  расследовала деятельность Александра Ранковича и  во главе силовых структур ФНРЮ.

С марта 1969 по апрель 1982 года — Председатель Президиума ЦК Союза коммунистов Словении. Представляя умеренно-ортодоксальное крыло партии, выступал против углубления реформ, начатых правительством Стане Кавчича. После событий 1971 года в Хорватии содействовал Тито и Карделю в смещении Кавчича, подозревая его в излишне либеральных взглядах. Однако уже произведённые тем экономические преобразования в духе свободного рынка не были отменены, при этом Попит полагал, что в экономических вопросах должна присутствовать политика и связанное с ней удовлетворение государственных интересов.

С 7 мая 1984 года по 6 мая 1988 года — Председатель Президиума Социалистической республики Словения. Проводил умеренно-консервативную политическую линию, выступая за сохранение Словении в составе СФРЮ, но при расширении её прав. Активно способствовал развитию свободы слова и плюрализму мнений. После того, как на X съезде СК Словении (1986) руководство партией перешло к сепаратистски настроенному Милану Кучану, выступал против сецессионистских процессов. В феврале 1989 года Попит направил в ЦК СКС письмо, в котором заявил, что партия, даже не придерживаясь «проповеди», должна сохранять контроль над судебной системой, милицией и армией. Большая часть членов ЦК не одобрила позицию Попита, однако это никак не повлияло на его положение в партии.

На всех послевоенных съездах Коммунистической партии Словении и Союза коммунистов Словении избирался в состав Центрального комитета партии, на  стал членом , а  избрал Попита в состав Президиума ЦК. Депутат республиканской Скупщины до 1967 года, далее неоднократно избирался в состав Союзной скупщины. Член Исполнительного совета Главного комитета Социалистического союза трудового народа Словении и Комиссии ЦК СК Словении по народной обороне и общественной самообороне.

После отставки жил в Приморье, не принимая участия в политической жизни независимой Словении.

Скончался 25 января 2013 года в возрасте 92 лет.

Был женат на Звонко Поточник-Марице — вдове Народного героя СФРЮ , в браке родились двое сыновей.

Награды 
Был награждён Орденом Героя Социалистического труда СФРЮ, орденом Братства и единства с золотым венком, Орденом Республики с золотым венком, Партизанским памятным знаком 1941 года, а также медалями.

Примечания

Литература 
  

Коммунисты Словении
Коммунисты Югославии
Югославские партизаны
Председатели Президиума Социалистической Республики Словении
Члены Союза коммунистов Югославии